Przełęcz Świętego Bernarda (Szwajcaria)
 Wielka Przełęcz Świętego Bernarda
 Mała Przełęcz Świętego Bernarda